Ренггли () — фамилия. Известные носители:
 Ренггли, Жан (настоящее имя Иоганн Ренггли; 1846—1898) — швейцарский художник романтического направления.
 Ренггли, Феликс (род. 1961) — швейцарский флейтист.